Bács, vajdasági település (Szerbia)
 Bács, keresztnév

Hasonló nevűek
 Kisbács, település Romániában
 Kisbácsfalu, település Szlovákiában

Kapcsolódó szócikkek
 Bács vármegye, Bács-Bodrog vármegye
 Bács-Kiskun megye